

Населені пункти та їхні частини
 Виремба — село в гміні Секерчин Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Виремба — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виремба — частина села Келчиґлув-Окупники в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Виремба — частина села Ґарно в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Виремба — частина села Цьмінськ у гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Виремба — колонія в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Виремба — осада в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки